USS Ford puede referirse a uno de los siguientes buques de la[Armada de los Estados Unidos:

 , nombrado en honor a John D. Ford, fue un destructor, que participó en combate durante la Segunda Guerra Mundial

 , Nombrado en honor a Patrick O. Ford, es una fragata de clase Oliver Hazard Perry. En servicio desde junio de 1985 a octubre de 2013.

 , nombrado en honor al expresidente de los Estados Unidos Gerald Ford, será un portaaviones, líder de su clase. 

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos